European Open (открытый чемпионат Европы) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир.

До 1988 года, помимо Британии, в Европе не было крупных снукерных турниров, и WPBSA для популяризации игры решила организовать такой. Им и стал открытый чемпионат Европы. У турнира были различные спонсоры, и проводился он в основном в Бельгии вплоть до сезона 1996/97, после чего прекратил существование. Его в сетке рейтинговых турниров заменяли German Open (1995—1997), Irish Open (1998) и Malta Grand Prix (2000). В сезоне 2001/02 European Open был восстановлен как европейский рейтинговый турнир. Через три года преобразовался в Кубок Мальты, также рейтинговый турнир, однако и он прекратил своё существование после 2008 года.

Наибольших успехов на European Open добились Стивен Хендри (3 титула и 3 финала) и Джон Пэррот (3 титула и 2 финала).  В рамках квалификации к первому турниру Ален Робиду сделал максимальный брейк.

Победители

Ссылки 

 European Open на Top-snooker 
 Архив снукера Криса Тёрнера 

European Open